Beniarrés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beniarrés (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Beniarrés (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar